Paolo Vetri – pittore e docente italiano
 Victoria Vetri – modella e attrice statunitense